Altdeutsche Schule ist die Bezeichnung für eine Richtung bzw. einen Stil der Schachkomposition ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die bzw. der fast ausschließlich auf Kontinentaleuropa beschränkt blieb. Sie diente als eine von Johannes Kohtz und Carl Kockelkorn eingeführte begriffliche Abgrenzung zur Neudeutschen Schule. Hauptvertreter dieser Problemschule war der österreichische Schachtheoretiker und -komponist Prof. Johann N. Berger.

Als weitere führende Vertreter dieser Richtung gelten u. a. M. Philipp F. von Klett, Dr. Conrad Bayer sowie Maximilian Feigl und Franz Schrüfer (aus dem deutsch-österreichischen Raum), ferner Karl L. Jesper Jespersen (Dänemark), Émile L. Pradignat (Frankreich) und Valentí Marín i Llovet (Spanien).

Charakteristiken der Kompositionsrichtung 

Deren (bezeichnenderweise mehrzügige) Schachprobleme sind gekennzeichnet durch:
 ein verstecktes, schwieriges, mit stillen Zügen (Rätsel-Charakter) und mit Opfern ausgestattetes Hauptspiel, das i. d. R. mit Modellmatt (Mustermatt), aber zumindest mit reinem Matt endet (Ideen-Spiele) und
 ein oft weit verzweigtes, das Hauptspiel zudeckendes Variantennetz (Abspielvielfalt).
Wesentliche Stilelemente dieser Richtung hat Prof. Johann N. Berger in „Kunstgesetzen“ kodifiziert. Für verpönt erklärte er etwa Schachgebote und Schlagfälle, insbesondere im Schlüsselzug.

Kompositionsbeispiele 

Die folgenden Beispiele sind aus Karl-Heinz Siehndels Darstellung der altdeutschen Schule übernommen.

Derartige Aufgaben sind nur schwer zu erfassen und erfordern zum Lösen sehr viel Geduld und Zeit, da eine große Zahl von Nebenvarianten zu berücksichtigen ist. Bei den mehrzügigen Aufgaben dominiert zumindest im deutschsprachigen Raum bereits seit den 1920er Jahren die neudeutsche Kompositionsschule, begründet durch Johannes Kohtz und Carl Kockelkorn, deren Kern eine scharf ausgeprägte logische Idee ist.

Kohtz und Kockelkorn hatten jedoch zunächst ebenfalls im altdeutschen Stil komponiert, wie das folgende Beispiel zeigt:

Die folgende Aufgabe von M. Philipp F. von Klett, ebenfalls der altdeutschen Schule zuzurechnen, zeigt hohe Materialökonomie bei der Variantenbildung.

Literatur 
 Herbert Grasemann: Eines Reverends Einfall, der Geschichte machte. Das neudeutsche Schachproblem: Ursprung, Grundlagen, Grundbegriffe. Selbstverlag, Berlin 1981.
 Karl-Heinz Siehndel: Die altdeutsche Problemschule. In: Fritz Hoffmann, Günter Schiller, Karl-Heinz Siehndel, Manfred Zucker: Problemschach: 407 Aufgaben und Studien. Sportverlag, Berlin 1987, S. 36–39.

Weblinks 
 Schachkompositionen von Otto Fuß auf pdb.dieschwalbe.de

Einzelnachweise 

Schachkomposition